HTL Klagenfurt steht für:

 HTL Mössingerstraße
 HTL1 Lastenstraße Klagenfurt